When They Cry ( Quand ils pleurent) est une série de sound novels japonais développés par 07th Expansion, ainsi que leurs adaptations, pouvant faire référence à :
 Higurashi no naku koro ni ( Quand les cigales pleurent), publié en français sous les titres Le sanglot des cigales pour le jeu vidéo, Hinamizawa, le village maudit pour l'anime de Deen, et Higurashi: When They Cry - GOU pour l'anime de Passione
 Umineko no naku koro ni ( Quand les goélands pleurent)
Ciconia When They Cry ( Quand les cigognes pleurent)

Série de jeux vidéo lancée en 2002